

Localidades

 Sainte-Radegonde (Aveyron)
 Sainte-Radegonde (Dordonha)
 Sainte-Radegonde (Charente-Maritime)
 Sainte-Radegonde (Gers)
 Sainte-Radegonde (Gironde)
 Sainte-Radegonde (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos